Ка́рол Лине́тты (; ) — польский футболист, полузащитник клуба «Торино» и сборной Польши. Участник чемпионата Европы 2016, чемпионата мира 2018 и чемпионата Европы 2020 годов.

Клубная карьера 

Линетты — воспитанник клуба «Лех». 2 ноября 2012 года в матче против краковской «Вислы» он дебютировал в чемпионате Польше. 1 марта 2014 года в поединке против «Пяста» Кароль забил свой первый гол за «Лех». В 2015 году Линетты помог клубу выиграть чемпионат и завоевать Суперкубок Польши.

Летом 2016 года Карол перешёл в итальянскую «Сампдорию». Сумма трансфера составила 3 млн евро. 21 августа в матче против «Эмполи» Линетти дебютировал в итальянской Серии A. 7 мая в матче против «Лацио» он забил свой первый гол за «Сампдорию».

26 августа 2020 года перешёл из «Сампдории» в другой клуб Серии А — «Торино». Сумма трансфера составила €7,5 млн плюс бонусы, а контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. 19 сентября 2020 года дебютировал за «Торино» в выездной встрече против «Фиорентины» (0:1), выйдя в стартовом составе и сыграв 87 минут, после чего был заменён на Винченцо Миллико. 23 октября 2020 года забил свой первый гол за «Торино» в домашнем матче против «Сассуоло» (3:3), открыв счёт на 33 минуте игры.

Международная карьера 
В 2012 году Линетты завоевал бронзовые медали на юношеском чемпионате Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Словении, Нидерландов и Германии.

18 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Норвегии Кароль дебютировал за сборную Польши. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года в составе сборной Кароль принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши Линетты принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Словакии, Швеции и Англии.

В 2018 году Линетты принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы за сборную Польши

Достижения

Командные 

 «Лех»
  Чемпионат Польши по футболу — 2014/2015
 Обладатель Суперкубка Польши — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Торино»